Aceasta este lista celor 293 de comune din departamentul  Rhône, din Franța.

(CAV) Agglomeration community of Pays Viennois, creată în 2002, most of which is located in the Isère département.

Rhône